Agić je bošnjačko i hrvatsko prezime od osmanskog podrijetla i doslovno znači "sin Aga".

Osobe s prezimenom Agić 
Đuka Agić (1907. – 1985.), hrvatski nogometaš i jugoslavenski reprezentativac
Jasmin Agić (rođ. 1974.), bivši hrvatski nogometaš i nacionalni reprezentativac
Valerijan Antun Agić (rođ. 1959.), hrvatski pisac i umjetnik

Vidi također 
Agići, naseljeno mjesto u Derventi, Bosna i Hercegovina
Donji Agići, naseljeno mjesto u Bosanskom Novom, Bosna i Hercegovina
Gornji Agići, naseljeno mjesto u Bosanskom Novom, Bosna i Hercegovina

Izvori 

Hrvatska prezimena
Bošnjačka prezimena